

Зеїкань () — село у Ришканському районі.
 Зеїкань () — село у Теленештському районі. Входить до складу комуни Ратуш.